Pedro Augusto de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck (Königsberg, Prusia 7 de diciembre de 1697 - Reval 24 de febrero de 1775) fue un príncipe de la familia danesa Oldemburgo, descendiente de Cristián III de Dinamarca y antepasado en línea directa de los reyes de Dinamarca, Noruega y Grecia, además del heredero al trono británico Carlos de Windsor.

Biografía 
Pedro Augusto era hijo de Federico Luis de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck (1653-1728) y su esposa y prima Luisa Carlota de Augustenburgo (1658-1740), hija de Ernesto Gunter de Augustenburgo y Augusta de Glucksburg.

Este príncipe llegó a ser gobernador de Estonia y gobernador-general de Tallin (Reval) pero nunca llegó a heredar los dominios de Beck, que pasaron de su tío el duque Augusto (1652-1689) a su hijo Federico Guillermo I (m.1719) cuya viuda lo vendió en 1732 a Federico Guillermo II (1687-1749), hermano mayor de Pedro Augusto, quien lo revendió en 1745 a la baronesa Magdalena von Ledebur-Königsbrück. De esta manera, cuando Pedro Augusto se convirtió en cabeza de su familia —la rama Beck— era "Duque de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck" sólo de nombre.

Matrimonio y descendencia 
El 5 de septiembre de 1723 contrajo matrimonio con la princesa Sofía de Hesse-Philippsthal (1695-1728), hija del landgrave Felipe de Hesse-Philippsthal y de la princesa Amalia de Solms-Laubach. Su esposa murió con sólo 33 años y le dejó tres hijos:

 Carlos (1724-1726), murió niño.
 Ulrica Amelia Guillermina (1726), murió poco después de nacer.
 Carlos Antonio (1727-1759), su sucesor.

Viudo, se casó por segunda vez el 15 de marzo de 1742 con la condesa Natália Nikolaievna Golovine, hija del conde Nicolás Fedorovich Golovin y Sofía Nikitovna Pushkin, la pareja tuvo tres hijos:
 Pedro (1743-1751).
 Alejandro (1744), vivió unas pocas horas.
 Catalina (1750-1811), casada en 1767 con el príncipe Iván Bariatinsky († 1811); abuela del mariscal de campo ruso y príncipe Aleksandr Bariátinski.

Ancestros

Referencias 
 thepeerage.com
 genealogics.org

Duques de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck del siglo XVIII
Caballeros de la Orden de San Andrés
Caballeros de la Orden de San Alejandro Nevski
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Mariscales de campo de Rusia